While(1<2) is het zevende album van de Canadese producer deadmau5. Het album werd wereldwijd uitgebracht op 24 juni 2014.

Deadmau5 ziet dit album als zijn eerste echte studioalbum, de vorige albums waren meer compilaties. Er loopt een soort rode draad door het album en de nummers zijn afwisselend qua stijl. De titel betekent "oneindig herhalen" in programmeertaal. Het gedeelte "1<2" ("één is minder dan twee") verwijst tevens naar het feit dat het album een dubbelalbum is.

Tracklist

Externe link 
  While(1<2) op Discogs

Muziekalbum uit 2014